

Статистика 

|-
| 1950 || 162.000 || 190.000 || 85,3 || 34 || 2 || 32 || 4.764 ||  || 36 || 65 || 18
|-
| 1965 || 167.472 || 170.889 || 98,0 || 37 || 3 || 34 || 4.526 ||  || 54 || 101 || 12
|-
| 1970 || 164.900 || 172.630 || 95,5 || 39 || 2 || 37 || 4.228 ||  || 37 || 86 || 13
|-
| 1976 || 257.155 || 270.690 || 95,0 || 40 ||  || 40 || 6.428 ||  || 56 || 73 || 13
|-
| 1980 || 279.000 || 284.000 || 98,2 || 32 || 2 || 30 || 8.718 || 1 || 50 || 55 || 13
|-
| 1990 || 465.855 || 517.617 || 90,0 || 31 || 9 || 22 || 15.027 ||  || 40 || 39 || 12
|-
| 1999 || 367.054 || 458.818 || 80,0 || 40 || 18 || 22 || 9.176 ||  || 35 || 43 || 16
|-
| 2000 || 378.065 || 472.582 || 80,0 || 43 || 21 || 22 || 8.792 ||  || 32 || 38 || 17
|-
| 2001 || 342.284 || 488.978 || 70,0 || 44 || 22 || 22 || 7.779 ||  || 32 || 41 || 17
|-
| 2002 || 342.284 || 488.978 || 70,0 || 40 || 24 || 16 || 8.557 ||  || 29 || 34 || 19
|-
| 2003 || 279.386 || 488.978 || 57,1 || 46 || 26 || 20 || 6.073 ||  || 28 || 32 || 19
|-
| 2004 || 203.468 || 415.242 || 49,0 || 42 || 21 || 21 || 4.844 ||  || 34 || 38 || 21
|-
| 2010 || 295.936 || 447.000 || 66,2 || 44 || 25 || 19 || 6.725 ||  || 30 || 48 || 23
|-
| 2014 || 316.500 || 451.000 || 70,2 || 53 || 26 || 27 || 5.971 ||  || 39 || 51 || 22
|}

Джерела 
Decreto Romani Pontifices, in Analecta ecclesiastica, XIV, 1906, pp. 152–154

Посилання